Івешть () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Івешть () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Івешть.
 Івешть () — комуна в Румунії, у повіті Васлуй.
 Івешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративний центр комуни Івешть.